LEC steht für:
 League of Legends European Championship, europäische E-Sport-Liga in League of Legends
 Lesotho Evangelical Church, früherer Name der Lesotho Evangelical Church in Southern Africa
 Ley de Enjuiciamiento Civil, die spanische Zivilprozessordnung
 Light-Emitting Electrochemical Cell, siehe Lichtemittierende elektrochemische Zelle
 Local Exchange Carrier, siehe Teilnehmernetzbetreiber
 LucasArt Entertainment Company, Teilunternehmen der LucasArts

L.E.C. steht für:
 London Engine Company, britischer Automobilhersteller

Lec steht für:
 ein früherer Name von Giżycko, Stadt in Polen, siehe Giżycko #Name
 Stanisław Jerzy Lec (1909–1966), polnischer Aphoristiker

lec steht für:
 Leco (ISO-639-3-Code), isolierte Sprache in Bolivien östlich des Titicacasee

Siehe auch:
 Lez

Abkürzung